MOW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Mosca, Russia
 mow – codice ISO 639-3 della lingua moi (Congo)